61-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 26 березня по 8 квітня 2001 року у Краматорську. Змагання проводилися за коловою системою у 13 турів за участі 14 шахісток. Чемпіонкою України стала Анна Затонських з Маріуполя.

Учасниці турніру 

жирним — місце в рейтингу Ело станом на січень 2001 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2001 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Результати чемпіонату на сайті 365chess.com
 Результати чемпіонату на сайті ratings.fide.com

Шахові турніри 2001
Спорт у Краматорську
2001 в українському спорті
Березень 2001
Квітень 2001